Žardeliai ist der litauische Name zweier ehemals ostpreußischer Orte im heutigen Litauen bzw. Russland:

 Žardeliai (Jurbarkas), Dorf in der Rajongemeinde Jurbarkas, Bezirk Tauragė, Litauen (Szardehlen, Kreis Ragnit/Pogegen (Memelland))
 Žardeliai, historischer Name von Szardehlen (1938 bis 1946 Scharden, Kreis Pillkallen/Schloßberg), seit 1946: Scharowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland